«Пава́на ма́вра» и «Га́млет» —  телевизионный балет, состоящий из двух одноактных мини-балетов, поставленных Никитой Долгушиным в 1985 и в 1971 гг. Хореографические фантазии на темы трагедий Уильяма Шекспира «Отелло» и «Гамлет».

«Павана мавра»
Хореографическая миниатюра на тему трагедии Уильяма Шекспира «Отелло». Музыка Генри Пёрселла, хореография Хосе Лимона (, использовалась в СССР с нарушением авторских прав американского хореографа). Никита Долгушин был первым советским постановщиком этого балета и первым исполнителем партии Отелло. 

 В ролях
 Никита Долгушин — Мавр
 Елена Евтеева — Жена Мавра
 Марат Даукаев — Друг Мавра
 Габриэла Комлева — Жена Друга
 Спектакль театра-студии Ленинградской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
 Балетмейстер Наталья Рыженко
 Дирижёр Владислав Чернушенко

 Производство
 Костюмы: Чарлз Д. Томлинсон
 Режиссёр: Евгения Попова 
 Производство: «Лентелефильм»
 Технические данные: обычный формат, цветное изображение, продолжительность: 26 минут, год выхода: 1985.

«Гамлет» 
Хореографическая фантазия на темы сюжета одноимённой трагедии Уильяма Шекспира. Музыка Петра Ильича Чайковского, либретто и хореография Никиты Долгушина.

 Исполнители
 Никита Долгушин — Гамлет
 В. Долгало — Король
 Я. Кукс — Гертруда
 Д. Церус — Клавдий
 С. Широких — Офелия
 В. Сумароков — Лаэрт
 Симфонический оркестр Московской филармонии
 Дирижёр Геннадий Рождественский

 Производство
 Производство: «Лентелефильм»
 Технические данные: обычный формат, чёрно-белое изображение, продолжительность: 19 минут, год выхода: 1971.

См. также 
 «Шекспириана» («Павана мавра», «Гамлет», «Ромео и Джульетта», 1988)

Ссылки

Телефильмы СССР по алфавиту
Короткометражные телефильмы СССР 1985 года
Короткометражные телефильмы студии «Лентелефильм»
Телевизионные фильмы-балеты СССР
Фильмы-балеты по произведениям Шекспира
Экранизации «Отелло»‎
Экранизации «Гамлета»